Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Igor' Andreev e Dmitri Vlasov che hanno battuto in finale Ignacio Hirigoyen e Nicolás Todero 7-64, 6-1.

Teste di serie 

 Tuomas Ketola /  Jurij Ščukin (primo turno)
 Ignacio Hirigoyen /  Nicolás Todero (finale)

 Hermes Gamonal /  Cristian Villagrán (primo turno)
 Michal Navrátil /  Michal Tabara (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2003